Гле́ндейл () — город на западе США, штат Калифорния; северный пригород Лос-Анджелеса. 191 719 жителей. Разнообразная промышленность (15 тыс. занятых), ведущая отрасль — авиаракетная.

История 
В 1798 году Хосе Мария Вердуго, капрал испанской армии из Нижней Калифорнии, получил ранчо Сан-Рафаэль от губернатора Диего де Борика, оформив его владение и пользование землей, на которой он пас скот и занимался сельским хозяйством с 1784 года. Ранчо Сан-Рафаэль было испанской концессией. В отличие от более поздних мексиканских земельных даров, концессии было дано разрешения на выпас скота, при этом право собственности оставалось за испанской короной.

В 1884 году жители собрались, чтобы сформировать городскую территорию и выбрали название «Глендейл». Она была ограничена первой улицей (теперь Лексингтон-драйв) на севере, пятой улицей (теперь Гарвард-Стрит) на юге, Центральной Авеню на Западе и трактом Чайлдс на востоке.

Население 
Согласно статистическому отчету за 2010 г., в городе насчитывалось 191719 жителей. Плотность населения, таким образом, составляла 2421 человек на 1 км². Расовый состав населения города был таков: 71,1 % белые, 16,4 % азиаты, 1,3 % афроамериканцы, 0,3 % индейцы, 0,1 % — представители коренного населения островов Тихого океана, 6,3 % — представители иных рас. 34,1 % населения определяли своё происхождение как армянское, 17,4 % — как латиноамериканское.

Экономика 
С 1964 года в Глендейле располагается международная штаб-квартира International Karate Association.

С 2003 года в Глендейле располагается международная штаб-квартира фонда «Дорога к счастью».

Также Глендейл известен как город, где в 1945 году появилось первое в мире кафе-мороженое Baskin Robbins.

В Глендейле расположена штаб-квартира Disney Television Animation.

Промышленность и развитие 
Мемориальный парк Форест-Лаун был основан в Тропико (позднее присоединен к Глендейлу) в 1906 году и славится своей коллекцией произведений искусств и захоронением многих знаменитостей, а также открытием в 1933 году первого похоронного бюро на кладбищах в любой точке Соединенных Штатов

Сеть гамбургерных ресторанов Bob’s Big Boy началась в Глендейле на востоке Колорадо в августе 1936 года, а сеть кафе-мороженых Баскин-роббинс началась на Адамс-сквер в 1945 году. В Публичной Библиотеке Глендейла на Гарвард-стрит, находится отдел «специальных коллекций», который содержит оригинальные документы и записи о большей части истории Глендейла. Она также содержит одну из самых больших коллекций книг о кошках в мире, более 20 000 томов

Правительство

Местное самоуправление 
Согласно последнему всеобъемлющему годовому финансовому отчету города, различные фонды города имели $ 576 млн доходов, $543 млн расходов, $2,090 млн общих активов, $481 млн общих обязательств и $ 460 млн наличных средств и инвестиций. Глендейл избирает своих членов городского совета в целом на четырёхлетний срок.

Представительство Штатов и федераций 
В Палате Представителей Соединенных Штатов Глендейл находится в 28-м округе Конгресса Калифорнии, представленном демократом Адамом Шиффом.

В Законодательном собрании штата Калифорния, Глендейл находится в 25-м округе Сената, представленном демократом Энтони Портантино, и в 43-м округе Ассамблеи, представленном демократом Лаурой Фридман.

Архитектура 
Программа исторического сохранения города Глендейл началась в 1977 году с обозначения 28 объектов недвижимости в качестве городских достопримечательностей. Глендейлский регистр исторических ресурсов был создан в 1997 году с первоначальными 28 городскими достопримечательностями и девятью дополнительными объектами недвижимости. В настоящее время реестр включает более 100 объектов недвижимости.

Кроме того, 11 объектов недвижимости в Глендейле включены в Национальный реестр исторических объектов. Самые известные исторические объекты города включают в себя Catalina Verdugo Adobe, Бренд Библиотеку и Арт Центр, Южно-Тихоокеанское железнодорожное депо Глендейла, Аэропорт Гранд Сентрал и театр Алекса.

Армяне Глендейла 

Армянские семьи жили в городе с 1920 года, но рост иммиграции интенсифицировался в 1970-х годах. Армяне хорошо интегрированы в городе, владеют многими предприятиями, несколькими армянскими школами, а также этническими и культурными организациями.

Глендейл имеет самый высокий процент жителей армянского происхождения, большинство из которых прибыли в город в течение последних двух десятилетий. Город Глендейл является домом для одной из крупнейших армянских городских общин.

По данным переписи населения США 2010 года, в Глендейле постоянно проживают 65 343 армян, что составляет 34,1 % общей численности населения. С 1990 года, когда в городе насчитывалось 31 402 армянина, их численность возросла более чем вдвое.

Некоторые члены знаменитой рок-группы System of a Down также начинали свою карьеру в Глендейле.

Мемориальный парк 

С 1906 г. в Глендейле действует мемориальный парк Форест-Лаун, где покоятся великие «звёзды» Америки. Всего на кладбище свыше 250 тысяч захоронений.

Климат

Города-побратимы 
  Капан, Армения
  Тлакепаке, Мексика
  Росарито, Нижняя Калифорния, Мексика
  Кимпхо, Республика Корея
  Хигасиосака, Япония

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города

 
Города Калифорнии